Larrabasterra (stacja metra) –  stacja metra w Bilbao, w gminie Sopelana. 
 Larrabasterra – nadmorska część gminy Sopelana

Zobacz też